Osoby o tym nazwisku:
 Beata Surmacz – polska politolożka
 Greg Surmacz – kanadyjski koszykarz
 Hanna Surmacz – białoruska historyczka
 Marek Surmacz – polski polityk
 Tomasz Surmacz – polski informatyk
 Wojciech Surmacz – polski dziennikarz